Dolf ist ein männlicher Vorname und Familienname, und die Kurzform von Adolf oder Rudolf.

Namensträger

Vorname 
 Dolf Bissinger (* 1944), österreichischer Architekt und Maler
 Dolf Kessler (1884–1945), niederländischer Fußballspieler
 Dolf Rami (* 1977), österreichischer Philosoph
 Dolf Schnebli (1928–2009), Schweizer Architekt
 Dolf Sternberger (1907–1989), deutscher Politikwissenschaftler und Journalist
 Dolf Verroen (* 1928), niederländischer Schriftsteller, Kritiker, Übersetzer und Essayist

Familienname 
 Benedikt Dolf (1918–1985), Schweizer Musiker
 Hans Dolf (1897–1967), österreichischer Schauspieler und Radiosprecher
 Tumasch Dolf (1889–1963), Schweizer Lehrer, Schulmusiker, Komponist und Liedersammler

Siehe auch 
 Dölf
 Dolph

Männlicher Vorname